Lay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lay-Saint-Remy, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Lay-Saint-Christophe, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Lay-Lamidou, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Lay, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Iran 

 Lāy, ort, Ardabil, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar